Бар-сюр-Об:
 Бар-сюр-Об — коммуна во Франции, в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.
 Бар-сюр-Об — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.
 Бар-сюр-Об — округ во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны. Департамент округа — Об.